Jezdecká socha svatého Václava může být:

 Pomník svatého Václava – velké monumentální sousoší v horní části pražského Václavského náměstí
 Pomník svatého Václava (Vyšehrad) – původní kamenná socha, která kdysi stála v dolní části Václavského náměstí, od Jana Jiřího Bendla
 parafráze, jež byla vytvořena Davidem Černým, která je umístěna v pasáži Paláci Lucerna, svatý Václav sedící na břichu chcíplého koně